Ramones Mania — первый сборник лучших песен американской панк-группы Ramones, вышедший в 1988 году.

Об альбоме
Сборник состоит из 30 треков, включая сингл-версии, а именно «Sheena Is a Punk Rocker», «Needles & Pins» и «Howling at the Moon», также бисайд «Indian Giver» и одну ранее не выпущенную версию песни, stereo-movie микс на «Rock 'n' Roll High School».

Альбом содержит буклет из 50 страниц с небольшой историей Ramones, включая даты выпуска всех их альбомов.

Ramones Mania — единственный альбом Ramones, получивший сертификат «золотого» в Соединённых Штатах.

Список композиций 
Все песни (кроме отмеченных) написаны Ramones.
 «I Wanna Be Sedated» (Joey Ramone) — 2:29
 «Teenage Lobotomy» (Dee Dee Ramone) — 2:00
 "Do You Remember Rock 'n' Roll Radio? (Joey Ramone) — 3:50
 «Gimme Gimme Shock Treatment» (Joey Ramone) — 1:40
 «Beat on the Brat» (Joey Ramone) — 2:30
 «Sheena Is a Punk Rocker» (single version) (Joey Ramone) — 2:47
 «I Wanna Live» (Dee Dee Ramone, Daniel Rey) — 2:36
 «Pinhead» (Dee Dee Ramone) — 2:42
 «Blitzkrieg Bop» (Tommy Ramone, Dee Dee Ramone) — 2:12
 «Cretin Hop» (Tommy Ramone, Dee Dee Ramone, Johnny Ramone) — 1:55
 «Rockaway Beach» (Dee Dee Ramone) — 2:06
 «Commando» (Dee Dee Ramone) — 1:50
 «I Wanna Be Your Boyfriend» (Tommy Ramone) — 2:24
 «Mama’s Boy» (Dee Dee Ramone, Johnny Ramone, Tommy Ramone) — 2:09
 «Bop 'Til You Drop» (Dee Dee Ramone, Johnny Ramone) — 2:09
 «We’re a Happy Family» (Joey Ramone) — 2:39
 «Bonzo Goes to Bitburg» (Joey Ramone) — 3:57
 «Outsider» (Dee Dee Ramone) — 2:10
 «Psycho Therapy» (Johnny Ramone, Dee Dee Ramone) — 2:35
 «Wart Hog» (Dee Dee Ramone) — 1:54
 «Animal Boy» (Dee Dee Ramone, Johnny Ramone) — 1:50
 «Needles & Pins» (Single edit) (Sonny Bono, Jack Nitzsche) — 2:20
 «Howling at the Moon (Sha-La-La)» (Single edit) (Dee Dee Ramone) — 3:25
 «Somebody Put Something in My Drink» (Richie Ramone) — 3:23
 «We Want the Airwaves» (Joey Ramone) — 3:20
 «Chinese Rock» (Dee Dee Ramone, Richard Hell) — 2:28
 «I Just Wanna Have Something to Do» (Joey Ramone) — 2:41
 «The KKK Took My Baby Away» (Joey Ramone) — 2:31
 «Indian Giver» (Ritchie Cordell, Bobby Bloom, Bo Gentry) — 2:47
 «Rock 'n' Roll High School» (Stereo movie mix) (Joey Ramone) — 2:14

Участники записи 
 Joey Ramone (1951—2001) (Jeffrey Ross Hyman) — вокал
 Johnny Ramone (1948—2004) (John Cummings) — гитара
 Dee Dee Ramone (1951—2002) (Douglas Glenn Colvin) — бас-гитара и бэк-вокал (вокал в «Wart Hog»)
 Marky Ramone (1956) (Marc Steven Bell)- ударные
 Tommy Ramone (1949—2014) (Tamás Erdélyi) — ударные
 Richie Ramone (1957) (Richard Reinhardt)- ударные, (бэк-вокал в «Wart Hog»)

Примечания 

Сборники 1988 года
Альбомы Ramones
Альбомы, спродюсированные Филом Спектором
Сборники на английском языке